Selda steht für:

 Selda (türkischer Vorname), weiblicher Vorname
 Kurz- oder Koseform zu Griselda, siehe Griseldis
 Selda (* 1974), deutsch-türkische Sängerin und Songwriterin, siehe Selda Zenker
 Selda (Sängerin) (* 1989), angolanische Sängerin 

selda steht für:
 kleinste bäuerliche Besitzgröße, siehe Sölden #Geschichte

Siehe auch:
 Zelda